Gral. Miguel Piña fue un militar mexicano que participó en la Revolución mexicana. Nació en Ures, Sonora. Ingresó al movimiento constitucionalista, con grado de capitán en 1913. Figuró como ayudante del general Ramón V. Sosa. También fue pagador del Ejército del Noroeste. Figuró en las campañas de 1914 y 1915, llegando a tener el grado de general brigadier. En 1918 fue secretario de gobierno de Sonora con Plutarco Elías Calles, a quién sustituyó temporalmente en el Ejecutivo del 9 de mayo de 1918 al 7 de junio de 1919. En 1920 fue uno de los firmantes del Plan de Agua Prieta. Fue oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, sin embargo volvió a hacerse cargo de la gubernatura sonorense. Fue subsecretario de Guerra y Marina de 1926 a 1928. Murió en 1931.

Bibliografía

Referencias 

Nacidos en Ures
Militares de la Revolución mexicana
Gobernadores de Sonora
Fallecidos en Ures